Bear Skull bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bear Skull (Idaho)
 Bear Skull (Oregon)